Pedro Luis Lazo, jogador cubano de beisebol.
 Sergey Lazo, revolucionário moldavo.

Desambiguação